Kreeft ist der Familienname folgender Personen: